Gallipoli, félsziget Törökországban
 Gallipoli, város Olaszországban
Művészet
 Gallipoli, Peter Weir 1981-es filmje Mel Gibson főszereplésével
lásd még
 A Gallipoli-félsziget ostroma, a Dardanellák ostroma